Konge i Danmark: Valdemar 4. Atterdag 1340-1375

Se også 1351 (tal)

Begivenheder 
 Zürich bliver schweizisk kanton.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
51
Artikler om enkelte år